Почто́вое деле́ние Москвы́ — условное деление территории города Москвы между московскими межрайонными почтамтами (ММП), а также деление на условные зоны с различными почтовыми индексами.Почтовое деление Москвы не соответствует нынешнему административно-территориальному делению города.

Описание 

В советское время вся территория города делилась на почтовые округа, отделения которых подчинялись районным узлам связи. Их число достигало 30. Они были объединены в 10 почтовых зон, имевших буквенные обозначения и только в 1980-е годы окончательно заменены на цифровые индексы, хотя на почтовых штемпелях и франкотипах обозначения вида Г-530 встречались до начала 2000-х годов, а затем использовались некоторое время в адресах государственных ведомств:
 По состоянию на ноябрь 2022 года, индекс Г-59 указан на официальном Интернет-сайте Роспатента.

В связи с падением объёмов корреспонденции, сложным финансовым состоянием Почты России и сокращением числа отделений (с 600 до 524) в постсоветский период произведено укрупнение почтовых округов (в 2000—2002 годах), которые в настоящий момент разделены между восемью межрайонными почтамтами (ММП). При этом некоторые почтовые округа были разделены между несколькими ММП, с соответствующим изменением почтовых индексов. В частности, в результате этих преобразований были практически полностью (кроме ряда госучреждений) ликвидированы индексы 103XXX.

Наиболее запутанной была реорганизация сети почтовых отделений на юге Москвы, где в советский период существовали четыре почтовые зоны: 119, 117, 113, 115. В результате закрытия Москворецкого почтамта зона 113 была ликвидирована, а её отделения разделены между зонами 117 (ММП-7) и 115 (ММП-8). Вскоре, однако, прекратил существование и ММП-8, а все отделения с индексами 115 (кроме отделений в районах Орехово-Борисово, Зябликово и Братеево на юге Каширского шоссе, переданных ММП-9) переданы ММП-7. Чтобы уменьшить нагрузку на него, часть его собственной почтовой зоны 117 была передана ММП-6 (119). Для упрощения сортировки корреспонденции была начата перенумерация отделений, однако этот процесс не завершился и часть отделений с индексом 117, подчинённых ММП-6, так и не поменяла индекс на 119.

Список почтовых районов 
В настоящее время в Москве существует 16 почтовых районов, представляющих 15 секторов города и Зеленоград.

См. также 
 Административно-территориальное деление Москвы
 Почта России
 Почтовый индекс

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт УФПС Москвы — филиала ФГУП «Почта России»
 Старые почтовые индексы Москвы на сайте ОАО «Центральный Телеграф» 

Москвы
Почта России
Связь в Москве